Чикалкин Сергей Сергеевич (род. 11 декабря 1975 года, Куйбышев) — российский баскетболист. Выступал за сборную России по баскетболу с 1999 года по начало 2000-х. Рост 196 см.

Достижения 
 Чемпион России 2001 г. в составе «Урал-Грейта».
 Серебряный призёр чемпионатов России в составе «Автодора» (1999), «Урал-Грейта» (2000), УНИКСа (2007).
 Бронзовый призёр чемпионатов России в составе БК Самара (1997,1998), УНИКСа (2003).
 Чемпион Италии 2002 г.
 Чемпион (2005) и вице-чемпион (2004) Украины.
 Чемпион Североевропейской баскетбольной лиги (2001).
 Обладатель Кубка России (2003, 2009) в составе УНИКСа.
 Лучший баскетболист России 2001 г.

Статистика

Ссылки 
 Профиль на сайте УНИКСа
 Профайл на sports.ru
 Потерянные лица

Баскетболисты России
Игроки БК «Самара»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки БК «Киев»
Игроки сборной России по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года